Банкерт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Банкерт, Адриан (1615—1684) — нидерландский адмирал XVII века, командовавший флотом Зеландии.
 Банкерт, Йост (1597—1647) — нидерландский адмирал XVII века, служивший на флоте Зеландии.

Другое 
 «Банкерт» — эсминец ВМФ Нидерландов, названный в честь зеландского лейтенант-адмирала XVII века Адриана Банкерта.